Gliederschlange bezeichnet folgende Spielzeuge:

Gliederschlange (Spielzeug), ein Kinderspielzeug in Form einer Schlange
Rubik’s Snake, ein aus 24 Prismen bestehendes mathematisches Spielzeug